Le nom Neverland peut désigner :

Cinéma 

 Neverland, film de Marc Forster sorti en 2004.

Mini-série 

 Neverland, mini-série de Nick Willing diffusée en 2011.

Littérature 

 Le Pays imaginaire dans lequel vit le personnage de Peter Pan.
 Neverland, la huitième aventure de Spoon et White, un album de BD sorti en 2010 ;
 Neverland, un roman de Maxime Chattam (tome 6 de la série Autre-Monde) sorti en 2013.

Musique

Groupe 

 Neverland, un groupe de rock japonais des années 1980.

Albums 
 Never Never Land, un album de rock des Pink Fairies sorti en 1971 ;
 Neverland, un album de Night Ranger sorti en 1997 ;
 Forever Neverland, un album de la chanteuse Mø sorti en 2018 ;
Neverland, un album du rappeur RK.

Chansons 

 Neverland, une chanson du groupe The Knife sortie en 2006 ;
 Neverland, une chanson du boys band coréen U-Kiss sortie en 2011 ;
 Neverland, une chanson du groupe de folk metal Eluveitie de l'album Helvetios de 2012 ;
 Neverland, une chanson du groupe coréen F.T. Island sortie en 2012 ;
 Neverland, une chanson de la chanteuse japonaise Nano sortie en 2013 ;
 Neverland, une chanson du musicien Crywolf sortie en 2015 ;
 Neverland, une musique du chanteur Prismo sortie en 2017 ;
 Neverland, single du chanteur sud-coréen Holland sorti en 2018.

Autres 

 Ranch de Neverland : ancienne propriété du chanteur Michael Jackson ; 
 Neverland (Neverland Co., Ltd.) : une entreprise japonaise de jeux vidéo créée en 1993.

Homonymie de titre